Спортивные и футбольные клубы:
  Депортиво Мунисипаль (футбольный клуб, Ла-Пас) — 2-кратный чемпион Боливии
  Депортиво Мунисипаль (футбольный клуб, Лима) () — 4-кратный чемпион Перу
  Депортиво Мунисипаль де Уаманга (Аякучо)
  Депортиво Мунисипаль (Сан-Игнасио (Кахамарка))
  Мунисипаль (футбольный клуб), полное название  — многократный чемпион Гватемалы, победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ
  Депортиво Мунисипаль Каньяр, полное название  (провинция Каньяр)